Carlos Moreira Lima — jogador de futebol de salão, mais conhecido como  Liminha
Liminha (assistente de palco) — assistente de palco e apresentador de televisão brasileiro
Liminha (futebolista) — futebolista brasileiro
Liminha (produtor musical) — produtor musical brasileiro e ex-baixista da banda Os Mutantes

Ver também

Hipocorísticos